

Населені пункти та їхні частини

 Кавкі — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кавкі — село в гміні Старе Курово Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Кавкі — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Кавкі — село в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кавкі — частина міста Злотория в Злоторийському повіті Нижньосілезького воєводства
 Кавкі — частина села Заблоце в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства

Примітки